Gusseinow, Gussejnow oder Gusejnov ist der Familienname folgender Personen:

 Aslan Gusseinow (* 1975), russischer Pop- und Popfolk-Sänger sowie Songwriter
 Gassan Tschingisowitsch Gussejnow (* 1953), russischer Altphilologe, Kulturhistoriker, Schriftsteller und Hochschullehrer
 Said Gusseinow (* 1955), tadschikischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Hüseynov
 Huseynov